Червоный Яр () — село, Веселовский сельский совет, Запорожский района, Запорожская область, Украина.

Код КОАТУУ — 2322181308. Население по переписи 2001 года составляло 114 человек.

Географическое положение 
Село Червоный Яр находится на расстоянии в 1 км от сёл Надия и Петрополь. По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой. Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1928 год — дата основания.

Примечания